Кузьми́н-Карава́ев — русская фамилия. Известные носители:
 Кузьмин-Караваев, Александр Николаевич (1862—1923) — генерал-лейтенант Генерального штаба.
 Кузьмин-Караваев, Борис Александрович (1857—1920) — генерал-майор, участник первой мировой войны.
 Кузьмин-Караваев, Владимир Дмитриевич (1859—1927) — русский юрист, общественный и политический деятель.
 Кузьмин-Караваев, Всеволод Борисович (1894 — не ранее 1931) — ротмистр 12-го уланского Белгородского полка, участник Белого движения.
 
 Кузьмин-Караваев, Константин Константинович (более известен под фамилией Тверской; 1890—1937) — российский и советский театральный режиссёр, театральный критик и педагог.
 Кузьмин-Караваев, Константин Константинович (1861—1930) — генерал-майор, участник первой мировой войны.
 

 Кузьмина-Караваева, Елизавета Юрьевна (в монашестве Мария; 1891—1945) — поэтесса, мемуаристка, участница французского Сопротивления. См. также 
 
 Кузмины-Караваевы — дворянский род.